Ryan Robbins – kanadyjski aktor
 Ryan Robbins – piłkarz z Saint Kitts i Nevis